Valea Mărului ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Mărului (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Valea Mărului (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Valea Mărului (Bacău), Dorf im Kreis Bacău